Jiří Bicek, né le  à Košice en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de Slovaquie, est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie 
En 1997, il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Devils du New Jersey en , .

Carrière internationale 

Il représente la Slovaquie au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior
 1996 et 1997

Championnat du monde
 1997 et 2009

Palmarès 
 Champion de l'Extaliga slovaque en 1996 avec le HC Košice
 Vainqueur de la Coupe Stanley en 2003 avec les Devils du New Jersey

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1994-1995|| HC Kosice Jr.|| Slovaquie-Jr.|| 42|| 38|| 36|| 74|| 18|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| HC Kosice|| Extraliga slovaque|| 30|| 10|| 15|| 25|| 16|| 9|| 2|| 4|| 6|| 0
|-
| 1996-1997|| HC Kosice|| Extraliga slovaque|| 44|| 11|| 14|| 25|| 20|| 7|| 1|| 3|| 4|| 
|-
| 1997-1998|| River Rats d'Albany|| LAH|| 50|| 10|| 10|| 20|| 22|| 13|| 1|| 6|| 7|| 4
|-
| 1998-1999|| River Rats d'Albany|| LAH|| 79|| 15|| 45|| 60|| 102|| 5|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 1999-2000|| River Rats d'Albany|| LAH|| 80|| 7|| 36|| 43|| 51|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2000-2001|| Devils du New Jersey|| LNH|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| River Rats d'Albany|| LAH|| 73|| 12|| 29|| 41|| 73|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Devils du New Jersey|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| River Rats d'Albany|| LAH|| 62|| 15|| 19|| 34|| 45|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Devils du New Jersey|| LNH|| 44|| 5|| 6|| 11|| 25|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| River Rats d'Albany|| LAH|| 24|| 4|| 10|| 14|| 28|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Devils du New Jersey|| LNH|| 12|| 0|| 1|| 1|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| River Rats d'Albany|| LAH|| 55|| 12|| 18|| 30|| 37|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| HC Kosice|| Extraliga slovaque|| 54|| 18|| 23|| 41|| 69|| 10|| 6|| 8|| 14|| 4
|-
| 2005-2006|| Leksands IF|| Elitserien|| 50|| 16|| 12|| 28|| 48|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HC Kosice|| Extraliga slovaque|| 14|| 3|| 5|| 8|| 8|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Brynäs IF|| Elitserien|| 35|| 8|| 9|| 17|| 34|| 6|| 2|| 1|| 3|| 39
|-
| 2007-2008|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 35|| 13|| 14|| 27|| 32|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| JYP Jyväskylä||SM-liiga|| 33|| 7|| 8|| 15|| 16|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HC Bienne|| LNA|| 15|| 1|| 3|| 4|| 4|| 9|| 3|| 6|| 9|| 20
|-
| 2009-2010|| Södertälje SK|| Elitserien|| 44|| 5|| 2|| 7|| 22|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| HK Lietajúce kone Prešov|| 1.liga slovaque|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| HC Vagnerplast Kladno|| Extraliga tchèque|| 44|| 16|| 12|| 28|| 28|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| Rytiri Kladno|| Extraliga tchèque|| 50|| 13|| 12|| 25|| 22|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Rytiri Kladno|| Extraliga tchèque|| 17|| 2|| 2|| 4|| 4|| || || || || 
|-
| HC Karlovy Vary|| Extraliga tchèque|| 27|| 4|| 10|| 14|| 2|| || || || || 
|-
| 2013-2014|| HC Kosice|| Extraliga slovaque|| 52|| 14|| 14|| 28|| 20|| 17|| 1|| 5|| 6|| 4
|-
| 2014-2015|| HC Kosice|| Extraliga slovaque|| 46 || 13|| 10|| 23|| 14|| 17|| 6|| 3|| 9||4
|-
| 2015-2016|| HC Kosice|| Extraliga slovaque|| 47 || 13 || 27 || 40 || 10 || 10 || 0 || 4 || 4 || 0
|-
| 2016-2017|| HC Kosice|| Extraliga slovaque|| 54 || 15 || 18 || 33 || 12 || 6 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2017-2018|| HC Kosice|| Extraliga slovaque|| 4||0||0||0||0 ||- ||- ||- ||- || -

|62|| 6|| 7|| 13|| 29|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0

Références 

Naissance en décembre 1978
Naissance en Tchécoslovaquie
Naissance à Košice
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur du HC Košice
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Leksands IF
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du HC Bienne
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Kladno
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du Södertälje SK